

Utkání Sparty Praha v hokejové lize mistrů

Celková bilance

Reference 

Hokejová liga mistrů
HC Sparta Praha